Et imaginært tal er et komplekst tal hvis reelle del er 0. Nogle forfattere bruger derimod termen om komplekse tal hvis imaginære del ikke er nul, dvs. alle ikke-reelle tal. Navnet stammer fra René Descartes' La Géométrie (1637).

 Definition 
Hvis et komplekst tal  har , siges det i nutidig sprogbrug at være imaginært, eller (utvetydigt) rent imaginært. Bemærk, at 0 er et rent imaginært tal. 0 er som det eneste tal både reelt og rent imaginært.

En lidt anderledes sprogbrug (tættere på Descartes' oprindelige) er at kalde et tal a+ib for imaginært hvis blot . For at undgå forveksling kan man dog med fordel kalde sådanne tal for irreelle tal''.

Histore 
Descartes var den første til at bruge udtrykket "imaginære" tal i 1637. Imidlertid var imaginære tal opdaget meget tidligere af Gerolamo Cardano i 1500'erne, men imaginære tal blev ikke almindelig accepteret før omtale af Leonhard Euler (1707–1783) og Carl Friedrich Gauss (1777–1855).

Se også 
 Imaginær enhed

Komplekse tal